Sord – azienda di elettronica
 Swords (Sord) – città dell'Irlanda
 SORD – gene umano
 Sord – famiglia nobile medievale